Moed ist der Familienname folgender Personen:

 Henk F. Moed (1951–2021), niederländischer Informationswissenschaftler
 Pnina Moed Kass (* 1938), israelische Autorin

MOED bezeichnet:
 einen solvatochromen Farbstoff, siehe Brookers Merocyanin